

Понятие 
 Грабар — старейшая из известных письменная форма армянского языка

Фамилия 
 Грабар, Андрей Николаевич (1896—1990) — французский историк-искусствовед.
 Грабар, Вениамин Вениаминович (род. 1966) — президент компании «Ладога», российский предприниматель.
 Грабар, Николай Федорович — украинский политик.
 Грабар-Китарович, Колинда (род. 1968) — хорватский государственный и политический деятель, президент Хорватии в 2015—2020 годах.

См. также